Атамановский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Атамановский, Пётр Ефимович (1899—1945) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Атамановский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Атамановский — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Атамановский — исчезнувший хутор в Пролетарском районе Ростовской области.
 Атамановский — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Атамановский — посёлок в Брединском районе Челябинской области.

См. также 
 Атамановский остров — небольшой остров в Новосибирском водохранилище.
 Атамановский переулок — переулок в Черкассах.
 Атамановский сельсовет (Красноярский край)
 Атамановский хребет
 Широко-Атамановский
 Атаман (значения)
 Атаманка
 Атаманов
 Атамановка
 Атаманово
 Атаманская
 Атаманское